Dolna Mitropoliya kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Dolna Mitropolija, kommun, Pleven, 
 Dolna Mitropolija, ort, Pleven, Obsjtina Dolna Mitropolija, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar